Ozzmosis är ett album med Ozzy Osbourne från 1995.

Låtlista
Perry Mason
I Just Want You
Ghost Behind My Eyes
Thunder Underground
See You On The Otherside
Tomorrow
Denial
My Little Man
My Jekyll Doesn't Hyde
 Old L.A. Tonight

Album av Ozzy Osbourne
Musikalbum 1995
Album producerade av Michael Beinhorn